Hockanum bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hockanum (East Hartford), Stadtteil von East Hartford, Connecticut
 Hockanum (Massachusetts)

Weiteres:
 Hockanum Rural Historic District, historischer Bezirk in Hadley, Massachusetts, gelistet im NRHP